Le mot raffinage peut faire référence aux concepts suivants : 
 Le raffinage du papier est une étape de la fabrication du papier
 Le raffinage du pétrole est aussi l'ensemble des procédés de séparation des produits pétroliers et un procédé industriel dans l'industrie de l'huile alimentaire.
 Le raffinage d'un métal est nécessaire pour obtenir des puretés pouvant aller jusqu’à 99,993 %, comme c’est le cas pour le zinc, ou l'uranium quand il atteint une pureté dite nucléaire.
 Le raffinage ou raffinement d'un modèle informatique ou mathématique, est un procédé qui permet de rapprocher le modèle théorique à la réalité modélisée.
 En mathématiques, un raffinement d'une subdivision P est une subdivision Q du même intervalle, formée en rajoutant des points.
 Le raffinage du sucre est le processus qui permet de passer du sucre de canne brut (roux) au sucre de canne blanc.